The Linux Documentation Project, een Linux-project
Liberaal Democratische Partij, een Nederlandse politieke partij
Liberaal-Democratische Partij van Japan, een Japanse politieke partij
Liberaldemokratische Partei Deutschlands, een Oost-Duitse politieke partij
Label Distribution Protocol, een computer netwerk protocol.